Barbera  har flere betydninger:

 Barbera (drue) - En vindrue, der benyttes til fremstilling af italienske vine
 Joseph Barbera, en amerikansk animator, tegneserietegner, storyboard-forfatter, regissør og producent
 Hanna-Barbera, et tegnefilmsstudie
 Stadio Renzo Barbera, et fodboldstadion i den italienske by Palermo